Sacred Steel steht für:

 Sacred Steel (Band), eine deutsche Band
 Sacred Steel (Musiktradition), eine Musiktradition der Pfingstbewegung